Drużbice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Drużbice, une gmina rurale du powiat de Bełchatów
 Drużbice, un village et chef-lieu de la gmina de même nom